Poisson cardinal ou Tanichthys un genre de petits poissons d'eau douce.
 Poisson cardinal ou poisson-cardinal de Banggai ou encore "Apogon de Kaudern", en latin Pterapogon kauderni une espèce de poissons d'eau de mer.